Shape (canção) - uma canção do trio pop britânico Sugababes
Shape (álbum de Frente) - um álbum do grupo australiano Frente

Desambiguação